Centro velico internazionale di Tsingtao – porto turistico della Cina
 Centro Velico Caprera – scuola di vela italiana
 Centro velico di Pirita – complesso sportivo estone